Oinomaos (Oudgrieks: Οινόμαος) is een personage uit de Griekse mythologie.

Oinomaos of Oenomaus was de koning van Elis.

Daar organiseerde hij wagenrennen, en beloofde hij dat degene die hem zou kunnen verslaan, zijn dochter Hippodameia zou mogen huwen en tevens het koningschap van hem zou mogen overnemen. Maar Oinomaos gaf zijn tegenstanders nooit de kans de eindstreep te halen. Tijdens de wedstrijden doodde de koning steeds zijn kandidaat-schoonzoon met de koperen lans die hij van Ares ten geschenke had gekregen. Op die manier kon hij telkens het huwelijk van Hippodameiea uitstellen, want een orakel had hem voorspeld dat hij door zijn schoonzoon zou worden vermoord. Zo kon hij twaalf mannen doden, allemaal dongen zij naar de hand van Hippodameia, en allemaal hadden ze hun leven erbij ingeschoten. Hun hoofden hingen tegen de poorten van het paleis van Oinomaos genageld. 
De dertiende man die met Hippodameia wilde trouwen was Pelops.

Pelops zocht de wagenknecht van Oinomaos op, Myrtilus (of Myrtillos), en beloofde hem de helft van zijn koninkrijk en de eerste huwelijksnacht met Hippodameia in ruil voor zijn medewerking. Myrtilus ging op het voorstel in en verving de aspennen van de wagen van koning Oinomaos door wassen staafjes, die in de loop van de wedstrijd zouden smelten. Zo geschiedde toen de wedstrijd in volle gang was. Een van de wielen van de wagen van Oinomaos raakte los en vloog van zijn as, de koning kwam om het leven.
Hierna huwde Pelops Hippodameia en werd hij de nieuwe heerser van Elis. Myrtilus, de getuige van zijn misdadige list, kreeg niet de beloofde beloning. Nadat hij Hippodameia probeerde aan te randen, werd hij door Pelops in zee gegooid, en verdronk.

Stamboom 

Koning in de Griekse mythologie